Produzent (aus lateinisch  „hervorbringen“) steht für:

 einen Hersteller von Gütern, siehe Produktion
 Musikproduzent, ein Erzeuger oder Leiter von Musikproduktionen
 Filmproduzent, eine Person, die in einer Filmproduktionsgesellschaft die Geschäfte leitet
 Webvideoproduzent, eine Person, die Videos produziert und diese über Videoportale in Form von Webvideos anderen Nutzern zur Verfügung stellt
 Theaterproduzent, eine Person, die eine Bühnenproduktion (Theater, Tanz, Musiktheater) wirtschaftlich, finanziell und organisatorisch leitet.
 Produzent (Ökologie), ein autotrophes Lebewesen, das Biomasse aus anorganischer Substanz aufbaut
 Produzent (Linguistik), ein Erzeuger eines Textes

Siehe auch:

 Producer (Begriffsklärung)